Вольнянка — топоним:

Украина

Населенные пункты 
Житомирская область
 Вольнянка — село, Коростышевский район.
Запорожская область
 Вольнянка — село, Вольнянский район.
 Вольнянка — село, Ореховский район.

Река 
 Вольнянка (притока Самары) — правая притока Самары.
 Вольнянка (притока Днепра)